Флаг муниципального образования Бра́тское сельское поселение Тихорецкого района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 26 октября 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2927.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое по горизонтали на три неравные полосы: вверху красную, внизу зелёную, составляющие по 1/4 от ширины полотнища и центральную жёлтую. В центре полотнища на жёлтой полосе изображение основной фигуры герба муниципального образования Братское сельское поселение — взлетающий чёрный орёл. На верхней красной полосе полотнища расположены на ровном расстоянии друг от друга в два ряда 8 (4 и 4) жёлтых пятиконечных звёзд. Размер орла составляет 2/5, а каждой звезды 1/10 от ширины полотнища».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба Братского сельского поселения.

Красная полоса говорит о единении специалистов сельского хозяйства со всего бывшего Советского Союза, переселившихся на кубанскую землю и создавших Братское сельское поселение. Восемь звёзд говорит о восьми населённых пунктах поселения — Братский, Западный, Красный Борец, Латыши, Ленинское Возрождение, Мирный, Советский и Южный.

Чёрный взлетающий орёл над курганом говорит о названии кургана — «Орлов курган» — одной из легендарных и топографических достопримечательностей поселения.

Красный цвет — символ красоты, праздника, труда.

Жёлтый цвет (золото) — символ величия, богатства и процветания, прочности, превосходства, достатка, а также сельского хозяйства, хлеба и солнечного света.

Зелёный цвет символизирует природу, окружающую жителей поселения, жизнь, надежду, радость, изобилие, возрождение и здоровье, а также плодородие.

Примечания 

Флаги с изображением пятиконечных звёзд
Флаги с изображением орла